Concinnum är ett släkte av plattmaskar. Concinnum ingår i familjen Dicrocoeliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Concinnum